Neil Young (1944-2011) – calciatore inglese
 Neil Young (1945) – cantautore e chitarrista canadese
 Neil Young – album di Neil Young del 1968
 Neil Young – singolo dei Pitch del 1998